Catie DeLoof (1997-), nageuse américaine.
 Gabby DeLoof (1996-), nageuse américaine.
 Gabriel Deloof (1936-2021), coureur cycliste belge.
 Pierre-Marie Deloof (1964-), rameur belge.
 Romain De Loof (1941-), coureur cycliste belge.
 Valérie de Loof, ingénieure du son et monteuse son française.